Батони:

 Батони — титул помещика, а впоследствии (в звательном падеже батоно) — обращение «господин» в грузинском языке.
 Батони, Помпео (1708—1787) — итальянский живописец.